19-я церемония вручения наград премии BAFTA
Лондон, Англия

Лучший фильм: 
Моя прекрасная леди 
My Fair Lady

Лучший британский фильм: 
Досье «Ипкресс» 
The Ipcress File

< 18-я Церемонии вручения 20-я >

19-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области кинематографа за 1965 год состоялась в Лондоне в 1966 году.

На звание «Лучший фильм» претендовали две картины из Великобритании («Сноровка... и как её приобрести», «Холм»), по одной из США («Моя прекрасная леди»), СССР («Гамлет») и совместного греко-американского производства («Грек Зорба»). В этом году, как и в следующем, не вручалась награда за лучший дизайн костюмов в чёрно-белом фильме.

Ниже приведён полный список победителей и номинантов премии с указанием имён режиссёров, актёров, сценаристов, кинооператоров, художников по костюмам и декораторов, а также оригинальных и русскоязычных названий фильмов. Названия фильмов и имена кинодеятелей, победивших в соответствующей категории, выделены жирным шрифтом и отдельным цветом.

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
1966 год в Лондоне
Кинопремии 1966 года